Jimmy Jansson kan syfta på:

 Jimmy Jansson (bandyspelare), född 1993, svensk bandyspelare
 Jimmy Jansson (handbollsspelare), född 1976, svensk tidigare landslagsspelare i handboll
 Jimmy Jansson (musiker), född 1985, svensk låtskrivare och artist
 Jimmy Jansson (politiker), född 1978, svensk socialdemokratisk politiker
 Jimmy Jansson (speedwayförare), född 1980, svensk speedwayledare och tidigare speedwayförare